Iotonchium är ett släkte av rundmaskar. Iotonchium ingår i familjen Iotonchiidae. 

Iotonchium är enda släktet i familjen Iotonchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Iotonchium